John Cobb (kierowca)
 John Cobb (australijski polityk), poseł z okręgu Parkes i Calare
 John Cobb (kanadyjski polityk)
 John Cobb (nowozelandzki polityk)